Berbersbach kann sein:
 Berbersbach, Weiler der Gemeinde Buch am Wald im Landkreis Ansbach, Bayern
 Berbersbach (Hagenbach), linker Zufluss des Hagenbachs beim Weiler Berbersbach von Buch am Wald, Landkreis Ansbach, Bayern